Hedgesville bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Hedgesville (Montana)
 Hedgesville (New York)
 Hedgesville (West Virginia)